Apolinic este, în sens strict, un adjectiv care provine de la numele heladic al zeului-Soare, Apollo (n)- + suf. -ic. În filozofie, la Nietzsche, se înțelege o atitudine meditativ-teoretică, bazată pe ordine, armonie, echilibru și măsură opusă dionisiacului.

Legături externe 
 

Articole despre adjective
Estetică